Einhängen bezeichnet:
Zusammensetzen#Einhängen, ein Fügeverfahren
Mounten von Dateisystemen